Асин — слово имеющее в разных языках разное значение.
 Асин () — по-румынски «осёл».
 Асин — муниципалитет в провинции Сарагоса (Испания).
 Асин (род. 1985) — индийская актриса.
 Асин, Рамон (1888—1936) — испанский писатель, художник-авангардист, политический деятель, анархист-синдикалист.
 Асин, Роман Алексеевич (род. 1941) — советский футболист, вратарь.
 Асин-Паласьос, Мигель (1871—1944) — испанский арабист, священник.

См. также 
 Асина
 Асино (значения)
 Ася